«La huida» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La huida (1956), película dirigida por Antonio Isasi-Isasmendi.
 La huida (1958), película dirigida por Humberto Solás.
 La huida (1970), película dirigida por Aleksandr Álov y Vladímir Naúmov.
 La huida (1972), película dirigida por Sam Peckinpah, con Steve McQueen y Ali MacGraw.
 La huida (1994), película dirigida por Roger Donaldson, con Alec Baldwin y Kim Basinger.
 La huida (2007), película dirigida por Michael Davis, con Clive Owen.
 La huida (Deadfall) (2012), película dirigida por Stefan Ruzowitzky, con Eric Bana y Olivia Wilde.
 La huida, programa de telerrealidad español emitido en 2016 por #0.

Literatura 
 La huida (1926-27), título original Бег, novela del escritor soviético Mijaíl Bulgákov.
 La huida (1959), título original The Getaway, novela del escritor norteamericano Jim Thompson.
La Huida (2001), obra de teatro chilena escrita y dirigido por Andrés Peréz Araya.

Teatro LGBT